Brandy Talore (Toledo (Ohio), 2 de fevereiro de 1982) é uma atriz pornográfica americana. Participou de mais de 110 filmes desde 2004. É famosa no cinema pornô por seus grandes seios.

Biografia 
Brandy Talore cresceu em Genoa, Ohio, um subúrbio de Toledo, onde frequentou a escola pública. Ela afirmou que ela era uma "menina-rapaz" , e no colégio, ela jogou softball e foi chefe de claque. Ela tornou-se famosa na Internet como modelo como Biandbusty. Isso levou a seu primeiro contrato como modelo para Brandysplayground.com. Isso deu certo. Ao o mesmo tempo que ela fez de modelo para um site de peças do carro depois de ter seu primeiro filho. Ela tornou-se em uma stripper, usando o nome artístico de Brandy Taylor. Quando ela começou como modelo, ela descobriu que os nomes de domínio para Brandy Taylor eram propriadade de outra pessoa, obrigando a ela ter de alterar o seu nome artístico para Brandy Talore.

Carreira 
Depois de dois anos posando nua ela começou a entrar em filmes pornográficos de hardcore em 2004, com 22 anos, depois de ter a certeza que a sua família aceitava a sua decisão. Apesar de ter 22 anos ou mais velha nos seus vídeos, ela afirma continuadamente que tem 18 anos, possivelmente para o prazer do espetador.

Em uma entrevista, ela afirmou que a sua primeira performance de hardcore foi para Digital Sin, com Ben English. Ela se recusa a fazer cenas de sexo anal nas câmeras.

Prémios e indicações

 2006: Prêmio F.A.M.E. de atriz revelação do ano (compartilhado com a atriz Alektra Blue)

Ligações externas 

 
 
 
 
 
  no Babepedia

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos